

Personnalités 
 Alexis Loison (1984 - ), skipper français ;
Joseph-Jacques Loison (1744-1820), évêque de Bayonne (1802-1820), oncle du suivant ;
 Louis Henri Loison (1771-1816), général français, neveu du précédent ;
 Patricia Loison, journaliste française de télévision.

Hydronyme et toponymes 
 le Loison est une rivière du nord-est de la France, affluent de la Chiers ;
 Loison est une commune française du département de la Meuse ;
 Loison-sous-Lens, commune française du département du Pas-de-Calais ;
 Loison-sur-Créquoise, commune française du département du Pas-de-Calais.
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France